Яхья Абдул-Матин II (; род. 15 июля 1986) — американский актёр, наиболее известный по роли Кадиллака в сериале «Отжиг». Он также сыграл в фильмах 2017 года «Спасатели Малибу» и «Величайший шоумен», и исполнил роль Чёрной Манты в фильме DC «Аквамен» (2018).

Ранние годы 
Абдул-Матин родился в Новом Орлеане, Луизиана, в семье отца-мусульманина, Яхьи Абдул-Матина I (урожд. Джон Форд), и матери-христианки, Мэри. Он провёл своё детство в проекте Магнолия в Новом Орлеане, а затем переехал в Окленд, Калифорния, где учился в средней школе Макклаймондс. В 2004 году поступил в колледж, где занимался бегом с барьерами в команде «Калифорния Голден Беарс». Окончил Калифорнийский университет в Беркли со специальностью архитектора, затем работал в качестве градостроителя в Сан-Франциско. Всегда хотел быть актёром, поэтому позже получил степень магистра изящных искусств в Йельской школе драмы и работал театральным актёром.

Карьера 
В 2016 году Абдул-Матин начал свою карьеру в музыкальном драматическом сериале База Лурмана «Отжиг», премьера которого состоялась на Netflix. Его персонаж, Кларенс «Кадиллак» Колдуэлл, является принцем мира диско. Его роль в сериале удостоилась похвалы.

В 2017 году Абдул-Матин появился в драматическом фильме Шона Кристенсена «Исчезновение Сидни Холла», где он сыграл Дуэйна. Премьера фильма состоялась на кинофестивале Сандэнс 2017 года.

Абдул-Матин сыграл полицейского Гарнера Эллерби в комедийном фильме Сета Гордона «Спасатели Малибу» вместе с Дуэйном Джонсоном и Заком Эфроном. Фильм вышел на экраны 25 мая 2017 года. Он сыграл умного акробата Уилера в мюзикле «Величайший шоумен» (2017), фильме про знаменитого американского шоумена Ф. Т. Барнума. Его партнёрами стали Хью Джекман, Мишель Уильямс и Зак Эфрон.

Он также снялся в драме Шаны Фест «Границы» вместе с Верой Фармигой и Кристофером Пламмером. В январе 2017 года его взяли на роль злодея из вселенной DC Comics Чёрной Манты в фильме «Аквамен», съёмки которого начались в Австралии в мае 2017 года. В 2018 году Абдул-Матин получил роль в фильме ужасов «Мы» режиссёра Джордана Пила, премьера которого состоялась 22 марта 2019 года. В этом же году было объявлено, что он получил роль в сериале HBO «Хранители».

В феврале 2019 года было подтверждено, что Абдул-Матин вёл переговоры, чтобы появиться в ремейке «Кэндимэна» от Джордана Пила в качестве основного персонажа. В марте 2019 года было объявлено, что Абдул-Матин получил роль в пятом сезоне научно-фантастического сериала-антологии «Чёрное зеркало».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Архитекторы США
Выпускники Колледжа экологического дизайна Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Йельской школы драмы
Киноактёры США